Апатія ( — букв. «безпристрастність», незворушність), в українській мові має кілька значень:

 апатія, як філософське та психологічне поняття
 апатія, як медичне поняття